Ramiro Moschen Benetti (1993), een Braziliaans voetballer
 Romeo Benetti  (1945), een voormalige Italiaanse voetballer